

Geografia 
 Teles Pires – fiume del Brasile

Persone 
 Basílio Teles – filosofo, politico e saggista portoghese
 Bruno Teles – ex calciatore brasiliano, difensore
 João Gabriel da Silva Teles – calciatore brasiliano, portiere
 Paulo Teles – calciatore portoghese, centrocampista
 Ralf de Souza Teles – calciatore brasiliano, centrocampista 
 Tasya Teles – attrice canadese